Aeroporto Internazionale di Chicago-O'Hare – principale aeroporto di Chicago a circa 27 km dalla città
Aeroporto Internazionale di Chicago Midway – aeroporto che si trova a 13 km da Chicago